Henry Blackwood peut désigner 
 Henry Blackwood (1588-1634), un médecin français
 Henry Blackwood (1770–1832), un militaire britannique